

Пожарево () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Тутракан.
 Пожарево () — село в Софійській області. Входить до складу общини Божуриште.